Байново — название населённых пунктов в России:
 
 Байново — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Байново — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.